Jyllinge (plaats), plaats in Denemarken
 Jyllinge (parochie), parochie in Denemarken